Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 561 dans le monde.

 RS-561 au Brésil
 Route régionale 561 en Finlande
 Route nationale 561 en France